Vitor Castro da Costa, född 1988 i Rio de Janeiro i Brasilien, är en brasiliansk fotbollsspelare som är kontrakterad med den brasilianska fotbollsklubben Tuna Luso. Castro da Costa blev 28 mars 2008 utlånad till den allsvenska fotbollsklubben Örebro SK den resterande delen av den allsvenska säsongen 2008.

Klubbar 
Tuna Luso 2011-
Ponte Preta 2011
Botafogo 2003-2009
Örebro SK 2008 (på lån från Botafogo)

Brasilianska fotbollsspelare
Fotbollsspelare i Botafogo FR
Spelare i Örebro SK Fotboll
Spelare i Associação Atlética Ponte Preta
Personer från Rio de Janeiro
Födda 1988
Levande personer
Män